

Кириловка — село, Бричанський район
 Кириловка — село, Тараклійський район

Див. також 
 Кирилівка
 Кирилловка